Bayersried ist der Ortsname von

 Bayersried (Ursberg), Ortsteil der Gemeinde Ursberg, Landkreis Günzburg, Bayern
 Bayersried (Eggenthal), Ortsteil der Gemeinde Eggenthal, Landkreis Ostallgäu, Bayern